Шагирислам — деревня в Пировском районе Красноярского края в составе Кириковского сельсовета.

География 
Находится примерно в 11 километрах по прямой на юго-юго-восток от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет −20,1 °С, абсолютный минимум −52,5 °С.

История 
Основана деревня в 1911 году. Альтернативные названия Шагирисламская и Преображенская. В 1926 году учтено было 126 жителей, преимущественно татар. В советское время работал колхоз им. Ворошилова. В советское время работал колхоз «Яна-Турмыш».

Население 
Постоянное население составляло 82 человека в 2002 году (100 % татары), 35 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района